Schindbach ist ein Gewässername:

 Schindbach (Jagst) oder Schimbach, rechter Zufluss der Jagst zwischen Langenburg und Oberregenbach, Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Schindbach (Paar), linker Zufluss der Paar nach der Tränkmühle, Stadtteil Ecknach, Aichach, Landkreis  Aichach-Friedberg, Bayern

Siehe auch:
 Schimbach
 Schindelbach
 Schinderbach